Tremänning kan ha flera betydelser:

 Tremänning – en släkting i tredje led, se Syssling
 Tremänningsregementen – en del av de reservtrupper som sattes upp under stora nordiska kriget
 Tremänning – en båt med tre par åror och tre master, se Gotlandssnipa